Delessert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Delessert (1809–1869), französischer Naturforscher
 Cécile Delessert (1825–1887), französische Malerin
 Constant Delessert (1806–1876), Schweizer Fotograf
 François Benjamin Marie Delessert (1817–1868), französischer Bankier, Kunsthistoriker und Politiker
 Édouard Delessert (1828–1898), französischer Maler, Archäologe und Fotograf
 Eugène Delessert (1819–1877), französischer Reiseschriftsteller

 François Delessert (1780–1868), französischer Bankier und Politiker
 Gabriel Delessert (1786–1858), französischer Polizeipräfekt
 Jules Paul Benjamin Delessert (1773–1847), französischer Bankier, Fabrikant und Naturwissenschaftler